Кубок КОНМЕБОЛ 1997 — 6-й розыгрыш турнира. Турнир (за исключением предварительного раунда) был сыгран с 27 августа по 17 декабря 1997 года. После двухлетнего перерыва Кубок вернулся в Бразилию, его во второй раз завоевал клуб «Атлетико Минейро». Больше никому дважды завоевать Кубок КОНМЕБОЛ не удалось.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

Матчи (кроме матчей между бразильскими клубами «Португеза Деспортос» и «Атлетико Минейро») были сыграны с 27 августа по 3 сентября.

|}

Четвертьфиналы 

Матчи были сыграны с 24 сентября по 16 октября.

|}

Полуфиналы 

Матчи были сыграны с 22 по 30 октября.

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок КОНМЕБОЛ 1997 на сайте RSSSF

1997
1997 год в футболе